

Див. також 
 Барбадос

Барбадос